De Emmakliniek (Utrecht), een voormalig ziekenhuis aan de Emmalaan en Koningslaan in Utrecht van 1913 tot 1977.
De Emmakliniek (Enschede), een abortuskliniek aan de Emmastraat in Enschede sinds circa 2000.
De Emmakliniek (Scheveningen), een voormalige kraamkliniek aan de Parkweg in Scheveningen, geopend door prinses Emma van Waldeck-Pyrmont op 22 april 1933, gesloten in 1971.

Zie ook 
 Emma Kinderziekenhuis te Amsterdam